Woodlands – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Woodlands – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Woodlands – miejscowość na Montserrat
 Woodlands – miejscowość na Nowej Zelandii
 Woodlands – jednostka osadnicza w USA